Софиевский сельский совет () — входит в состав
Новониколаевского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Софиевка.

История 
 1943 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Софиевка 
 с. Горлицкое 
 с. Каменка 
 с. Каменоватое 
 с. Николай-Поле 
 с. Новогригоровка 
 с. Садовое

Примечания